Luchina Della Rovere (XIV secolo) – sorella di papa Sisto IV, madre del cardinale Girolamo Basso
 Luchina Della Rovere (1445-?) – sorella di papa Giulio II